Europsko vaterpolsko prvenstvo 2008. održano je u Malagi u Španjolskoj, od 4. do 13. srpnja 2008.

Skupine

Izlučna natjecanja 
Kvalifikacije za sudjelovanje na završnom turniru su se održale u tri grada, od 4. siječnja do 6. siječnja 2008.

Skupina A 
U skupini što se igrala u Dubrovniku, od 4. do 6. siječnja, igrale su Hrvatska, Crna Gora, Slovenija i Velika Britanija.

Skupina B 
U skupini što se igrala u Montpellieru, od 4. do 6. siječnja, igrale su Francuska, Ukrajina, Njemačka i Slovačka.

Skupina C 
U skupini što se igrala u Skoplju, od 4. do 6. siječnja, igrale su Makedonija, Rusija, Nizozemska i Bjelorusija.

Plasirale su se Rusija i Makedonija. Makedonija, koja zapravo nije ni postojala na europskom vaterpolskom zemljovidu, je postigla povijesni uspjeh, velikim dijelim i zahvaljujući hrvatskim igračima kojima je dala svoje državljanstvo.

Glavni turnir

Skupina A

4. srpnja, 2008.

5. srpnja, 2008.

6. srpnja, 2008.

7. srpnja, 2008.

8. srpnja, 2008.

Skupina B

4. srpnja, 2008.

5. srpnja, 2008.

6. srpnja, 2008.

7. srpnja, 2008.

8. srpnja, 2008.

Tijek natjecanja nakon skupina

Mjesta 7./12.
9. srpnja, 2008.

11. srpnja, 2008.

Mjesta 11./12.
11. srpnja, 2008.

Mjesta 9./10.
12. srpnja, 2008.

Mjesta 7./8.
12. srpnja, 2008.

Četvrtzavršnice
9. srpnja, 2008.

Poluzavršnice
11. srpnja, 2008.

Završnice

Za 5. mjesto 
12. srpnja, 2008.

Za brončanu medalju 
13.  srpnja, 2008.

Za zlatnu medalju 
13. srpnja, 2008.

Statistika

Konačni poredak

Pojedinačna priznanja 

 Najbolji igrač: Péter Biros 
 Najbolji vratar: Denis Šefik 

 Najbolji strijelac:  Aleksandar Šapić (23 pogotka)

Povezani članci 

 Vaterpolsko EP za žene 2008.

Vanjske poveznice 
 Službena stranica
 LEN-ova stranica

2008.
 2008
Málaga